Бибич — фамилия. Известные носители:

 Бибич, Никола (, родился 17 июля 1984) — сербский хоккеист, защитник команды «Црвена Звезда» и сборной Сербии.
 Бибич, Тарас Владимирович (8 июня 1973, Киев) — российский актёр и телеведущий. Известен по роли Михаила Шуйского в телесериале «Агентство НЛС» и по роли Юрия Неверова в фильме «Приказано уничтожить! Операция: „Китайская шкатулка“».